Personen:
 Cuthbertus (634-687), bisschop van Lindisfarne
 Cuthbert van Canterbury (8e eeuw), aartsbisschop van Canterbury
 Cuthbert van Kent, broer van koning Coenwulf van Mercia, door deze benoemd tot koning van Kent (801)
Plaatsen:
 Cuthbert (Georgia), een plaats in Georgia, Verenigde Staten
 St. Cuthbert's Mission, een inheems dorp in Guyana